Endre Tóth ist der Name folgender Personen:

* Endre Tóth (Dichter) (1824–1885), ungarischer Dichter
 Endre Tóth (Schriftsteller) (* 1914), ungarischer Schriftsteller
 Endre Tóth (Eiskunstläufer) (* 1923), ungarischer Eiskunstläufer und Eiskunstlauftrainer
 Endre Tóth (Musiker) (1931–1981), ungarischer Musiker
 Endre Tóth (Archäologe) (* 1944), ungarischer Archäologe und Historiker
 Endre Antai Mihály Tóth, Geburtsname von André De Toth (1913–2002), ungarischer Filmregisseur